Poloczek ist der Familienname folgender Personen:

 André Poloczek (1959–2022), deutscher Zeichner und Cartoonist
 Bronislav Poloczek (1939–2012), tschechischer Schauspieler polnischer Herkunft